Bench Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bench Mountain (North Carolina)
 Bench Mountain (Sevier County, Tennessee, 506 m)
 Bench Mountain (Sevier County, Tennessee, 803 m)
 Bench Mountain (Texas)
 Bench Mountain (Virginia)